Национальный олимпийский комитет Гамбии () — организация, представляющая Гамбию в международном олимпийском движении. Основан в 1972 году; зарегистрирован в МОК в 1976 году.

Штаб-квартира расположена в Бакау. Является членом Международного олимпийского комитета, Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки и других международных спортивных организаций. Осуществляет деятельность по развитию спорта в Гамбии.

См. также 
 Гамбия на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Национального олимпийского комитета Гамбии

Гамбия
Гамбия на Олимпийских играх